Кубок Косафа 1999 — третий розыгрыш Кубка КОСАФА.

Квалификационный раунд

Первый раунд 
Победители первого раунда вышли в четвертьфинал; проигравшие во второй раунд.

Второй раунд 
Неудачники первого раунда соревновались за оставшиеся два места в 1/4 финала.

Финальный раунд 
Сборные Замбии и Зимбабве попали в финальный раунд без прохождения квалификации.

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Детали Кубка КОСАФА 1999 на сайте RSSSF

Футбол в Африке в 1999 году
Кубок КОСАФА